Die Bonsignori (Familie) waren eine führende Familie und Bankiers in Siena.

Bonsignori ist der Familienname folgender Personen:
 Federica Bonsignori (* 1967), italienische Tennisspielerin
 Francessco Bonsignori (1455–1519), italienischer Maler
 Girolamo Bonsignori (1472–1529), italienischer Maler
 Orlando Bonsignori († 1273), italienischer Bankier in Siena
 Umberto Bonsignori (1921–2008), italienischer Filmschaffender

Siehe auch:
 Buonsignori